Gli Stayer sono un gruppo Noise rock della provincia di Udine.

Il gruppo 
La band nasce come trio nel 1999 dalle ceneri dei due gruppi carnici Noise rock e Punk rock Vitriola e Hurlyburly, con la particolarità di essere costituito da due chitarre e batteria, sviluppando negli anni a seguire il proprio suono dal rock rumoroso verso strutture più aperte e improvvisative, approdando infine ad una più esplicita forma canzone, in una fusione tra il noise chitarristico di matrice americana e le atmosfere del post-punk britannico.

Dopo la pubblicazione di materiale autoprodotto ed un'attività live costante seppure sporadica in Italia e all'estero, che porta il trio ad esibirsi anche con band ed artisti quali U.S. Maple, Bobby Conn, Bugo, è del 2008 il primo full length a distribuzione nazionale “Better Days” (Space 1999 Distribution), album registrato a Ferrara presso lo studio Natural HeadQuarter e prodotto dal noto musicista e compositore Teho Teardo.

Nel contempo il progetto “VV.AA.reworkingSTAYER” coinvolge vari artisti in un processo di rielaborazione di materiali già editi, e viene pubblicato on line nel 2012, contemporaneamente all'uscita del nuovo singolo “Dirty E.P.” (Space 1999 Distribution), registrato a Pordenone presso Atracoustic.

Formazione 

 Alberto Rainis (chitarra)
 Arrigo Cabai (chitarra e voce)
 Jean Luc Beorchia (batteria)

Discografia

Album 

 2008 - Better Days (ZeroTheHero)

Singoli 

 2001 - Tragic e.p. (autoprodotto)
 2012 - Dirty e.p. (ZeroTheHero)

Live 

 2003 - live 01.02.03 (promo - autoprodotto)
 2004 - Stayer Total Noise Arkestra (autoprodotto)

Remix 

 2012 - VV.AA.reworkingSTAYER (autoprodotto) (online)

Compilation 

 2000 - Riotmaker sampler 2000 (Riotmaker Records)
 2001 - La Strategia Della Tensione (Nail Records)
 2003 - Second Hand Haircut (Dhyana Records)
 2008 - Tomato>>Compilation next (Next Records)
 2009 - Compilation Rock Friuli V.G. (Rocknotes/Aua Records/Great Balls Music)

Note

Collegamenti esterni 

 Stayer, su Discogs, Zink Media.
 Pagina ufficiale su Bandcamp, su bandcamp.com.
 Pagina ufficiale su Rockit, su rockit.it.

Gruppi musicali noise rock
Gruppi musicali italiani